Thoury steht für:

 Thoury, Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher
 Thoury-Férottes, Gemeinde im französischen Département Seine-et-Marne

Thoury ist der Familienname folgender Personen:

 Hélène de Thoury, französische Musikerin aus dem Bereich Cold Wave